Le  peut désigner :
 
 
 
 
 
  de chars de combat
  du génie de l'air
  d'infanterie (France)
  de tirailleurs algériens
  de tirailleurs sénégalais